Центаро́й — название населённых пунктов:

Россия 
 Центарой — название села Ахмат-Юрт до 2019 года, Курчалоевский район Чечни.
 Центарой — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.

См. также 
 Цонтарой — чеченский тайп.
 Центора-Юрт — село в Грозненском районе Чечни.